The Very Thought of You, chanson écrite par Ray Noble, originellement enregistrée en 1934 par son orchestre, avec Al Bowlly au chant.
 The Very Thought of You, album de Nat King Cole, 1958
 The Very Thought of You, film américain, 1944
 Martha, Frank, Daniel et Lawrence (sorti aux États-Unis sous le titre The Very Thought of You), film britannique, 1998
 The Very Thought of You, album de Emilie-Claire Barlow, 2007
 The Very Thought of You, roman de Rosie Alison, 2009